La Maison française est un centre de la culture française à l'université de New York (New York University, ou NYU). Située au nord de Washington Square Park, elle fut fondée en 1957. Elle organise régulièrement des conférences, des cours, des projections, des expositions et des concerts. Elle n'est pas réservée qu'aux étudiants, mais à tous les New Yorkais. Depuis sa fondation, la Maison française est le centre le plus actif du pays sur les échanges culturels et intellectuels entre la France et les États-Unis.

Architecture 

La Maison française occupe une bâtisse en brique rouge datant du . À l'intérieur, le salon du rez-de-chaussée est suffisamment vaste pour y accueillir des événements. Il peut ainsi accueillir des expositions d'art, des réceptions, des conférences et des projections, avec une capacité de cent places.

Activités 

Le programme des activités de la Maison française couvre un large spectre de sujets. Il comprend des conférences, des symposiums, des débats, des projections vidéo, des expositions, des concerts, des pièces de théâtre... Ces événements, qui sont pour la plupart gratuits et ouverts au public, se focalisent sur des aspects divers de la civilisation et de la culture françaises (et francophones), actuelles et passées. Au-delà du public de l'Université de New York, la Maison française accueille également des hommes d'affaires, des membres de gouvernement et des professionnels.

Plusieurs intervenants connus de la vie intellectuelle, politique, littéraire, journalistique, biblique, ou artistique sont passés par la Maison française : 

, une série de colloques a rassemblé un groupe d'éminents spécialistes internationaux. Parmi ces événements, on a notamment pu s'intéresser à une vision de la Théorie française en Amérique, à une introduction à la Pensée française, à des discussions sur le métissage, l'hyperréalisme au théâtre, le surréalisme de l'exil et l'œuvre de Sartre. Des romanciers et des traducteurs américains contemporains ont présenté sept de leurs collègues étrangers au cours d'un événement sur deux jours : une nouvelle génération d'auteurs  féminins français. À l'automne 1997, la saison commençait par un festival du livre français, avec des conférences, des lectures, une exposition importante de livres français récents.

Bien que le programme de la Maison française complète et enrichisse ceux du Département de Français et de l'Institut des études françaises, sa mission consiste également aux intérêts transverses entre les différents départements de la faculté des arts et des sciences et entre les différentes écoles de l'université. Parmi les collaborations récentes, on peut citer un week-end consacré à des projections et des débats avec Chantal Akerman autour du thème de l'héritage de l'affaire Dreyfus. Il existe également des collaborations avec des organismes extérieurs à l'université, dont la Conférence Internationale sur le Commerce et Sécurité Informatique (« International Cyberlaw and Business Conference »).

Notes et références

Liens externes 
 
 https://france-amerique.com/fr/la-maison-francaise-de-columbia-cent-ans-dhistoire-franco-americaine/

Université de New York
Relations entre les États-Unis et la France
Organisme fondé en 1957
1957 aux États-Unis
Institution culturelle française à l'étranger